Каликст III:
 Каликст III (в миру Альфонсо ди Борджиа; 1378—1458) — папа римский (1455—1458).
 Каликст III (в миру Джованни де Струми; ум. ок. 1179) — антипапа (1168—1177).